Idanthyrsus är ett släkte av ringmaskar. Idanthyrsus ingår i familjen Sabellariidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Havsborstmaskar
Idanthyrsus